Szalay Edit színművész
 Szalay Edit animációs tervező